Boulaouane är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen El-Jadida och regionen Doukala-Abda, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Boulaouane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Boulaouane är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Boulaouane. Runt Boulaouane är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Oulad Frej,  km nordväst om Boulaouane. Trakten runt Boulaouane består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Doukala-Abda